Against the Grain může být:

 Against the Grain (album, Acoustic Alchemy) – album skupiny Acoustic Alchemy z roku 1994
 Against the Grain (album, Bad Religion) – album skupiny Bad Religion z roku 1990
 Against the Grain (album, Phoebe Snow) – album Phoebe Snow z roku 1978
 Against the Grain (album, Rory Gallagher) – album Roryho Gallaghera z roku 1975
 Against the Grain (album, Snakefinger) – album Snakefingera z roku 1983
 Against the Grain (album, The Veer Union) – album skupiny The Veer Union z roku 2009
 Against the Grain (seriál) – televizní seriál z roku 1993